Tenisowy turniej WTA Sony Ericsson Open 2011 odbył się w dniach 22 marca - 3 kwietnia w amerykańskim Miami na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 4 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011